B.I ist die Bezeichnung zweier deutscher Flugzeugtypen aus dem frühen Ersten Weltkrieg:

 AEG B.I, Schul- und Aufklärungsflugzeug
 Albatros B.I, Aufklärungs- und späteres Schulflugzeug

BI